Steuben é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Steuben (Indiana)
Condado de Steuben (Nova Iorque)

Desambiguações de topônimos